Notlüge steht für:

 Lüge aus Not, siehe Lüge
 Die Notlüge, Fernsehfilm von Marie Kreutzer (2017)